Mertes ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mertés (1853–1924), deutscher Hutfabrikant
 Alois Mertes (1921–1985), deutscher Diplomat und Politiker (CDU), MdB
 Brian Mertes, US-amerikanischer Theater- und Fernsehregisseur
 Heiko Mertes (* 1947), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Heinz Klaus Mertes (* 1942), deutscher Fernsehjournalist
 Joachim Mertes (1949–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Josef Peter Mertes (* 1946), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Mertes (* 1954), deutscher Jesuit, Direktor des Kollegs St. Blasien
 Michael Mertes (* 1953), deutscher Jurist, politischer Beamter (CDU) und Autor
 Raffaele Mertes (* 1956), italienischer Filmemacher
 Walter Mertes (* 1955), deutscher Unternehmer und Automobilrennfahrer
 Werner Mertes (1919–1985), deutscher Volkswirt und Politiker (FDP), MdB
 Wolfgang Mertes, 1. Konzertmeister beim Saarländischen Staatsorchester

Siehe auch:
 Peter Mertes GmbH & Co KG, Weinkellerei